Kerstin Naumann ist der Name folgender Personen:

* Kersten Naumann (* 1958), deutsche Politikerin (Die Linke), siehe Kersten Steinke
 Kerstin Naumann (* 1981), deutsche Ruderin
 Kerstin Naumann (Psychologin), deutsche Psychologin und Autorin